Andrej Sokolov (Russisch: Андрей Соколов, Lets: Andrejs Sokolovs) (1972) is een Letse schaker. Hij is internationaal meester.

Externe link
 

Lets schaker